Miejscowości w USA:
 West Grove – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
Gminy w USA:
 West Grove (ang. West Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Davis